Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Grundy () :
Comté de Grundy, situé dans l'État de l'Illinois ;
Comté de Grundy, situé dans l'État de l'Iowa ;
Comté de Grundy, situé dans l'État du Missouri ;
Comté de Grundy, situé dans l'État du Tennessee.